Komijnekaas is kaas met komijnzaad. In engere zin wordt het ook wel voor Leidse kaas gebruikt, maar hoewel alle Leidse kaas komijnekaas is, is het omgekeerde niet het geval. Er bestaat bijvoorbeeld ook Goudse komijnekaas.

Nederlandse kaas